O Grande Prêmio do Japão de 2006 foi 15ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no fim de semana de 6 a 24 de setembro nos 4.801 km de Motegi no Japão.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2006
2006
Desporto no Japão em 2006